Sosa grosa puede referirse a:
El nombre común de la planta Arthrocnemum macrostachyum.
El nombre común de la planta Sarcocornia fruticosa.